Dares steht für:

 Dares Phrygius, Pseudonym, unter dem im 5. Jahrhundert ein lateinischer Roman zum trojanischen Krieg veröffentlicht wurde
 (4827) Dares, ein Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner
 Dares (Gattung), eine Gespenstschrecken-Gattung

in der griechischen Mythologie:
 Dares (Priester des Hephaistos), Vater des Phegeus und des Idaios
 Dares (Phrygier), Führer des Hektor
 Dares (Trojaner), Faustkämpfer bei den Leichenspielen des Anchises